George Young (1886–1939) – misjonarz Świadków Jehowy
 George Young (ur. 1937) – brązowy medalista igrzysk olimpijskich w biegu na 3000 metrów z przeszkodami
 George Young (ur. 1941) – brytyjski polityk, aktualny przewodniczący Izby Gmin
 George Young (1947–2017) – australijski muzyk rockowy
 George Young – szkocki piłkarz
 George Young – Kontroler Dworu Królewskiego w roku 1990

Zobacz też 
 George Younger